

Список видів роду акація (Acacia)

 Синоніміка видів в даному списку не наводиться.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Джерела 
 Всі види Акації сайта EOL 

Акація
Акація